Adelberg ist ein

Ortsname:
 Adelberg, Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Adelberg (Gaildorf), Weiler im Stadtteil Eutendorf von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Adelberg (Sigmarszell), Weiler der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Großlage:
 Adelberg (Großlage), Weinbau-Großlage im Bereich Bingen, Rheinland-Pfalz

Klostername:
 Kloster Adelberg, ehemaliges Prämonstratenserstift in Adelberg im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Name von Bergen:
 Großer Adelberg, 567,4 m, Berg im Pfälzerwald bei Annweiler am Trifels, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Adelberg (Limpurger Berge), 466,9 m, Westausleger der Limpurger Berge bei Westheim, Gemeinde Rosengarten und Adelberg, Stadt Gaildorf, beide im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 

Personenname:
 Adelberg Meyer zum Pfeil (1474–1548), Bürgermeister von Basel

Siehe auch:
 Adelsberg
 Adlberg
 Adelberger